Tiàpkino (Tula), localitat de la província de Tula, a Rússia
 Tiàpkino (Tambov), localitat de la província de Tambov, a Rússia